Załom ist der Name folgender Orte: 

 Załom, sorbischer Name von Sohland an der Spree
 Załom, deutsch Arnimswalde, Stadtteil von Stettin, siehe Załom (Stettin)